Gewerbehaus (ehemaliges Gebäude für eine Gewerbekammer) steht für:

 Gewerbehaus (Bremen)
 Gewerbehaus (Dresden)
 Gewerbehaus (Hamburg)